Шантийи или  Шантильи́ (устар.; ):
 Шантийи (город) — город (коммуна) с население ок. 10 тысяч жителей во Франции в департаменте Уаза.
 Шантийи (кантон) — кантон во Франции, с центром в одноименной коммуне.
 Шантийи (замок) — замок на территории коммуны Шантийи, где ныне расположен музей Конде. 
 Шантильи (кружево) — разновидность кружев, которая первоначально изготовлялась в городе Шантийи. 
 Шантийи (фарфор) — марка фарфора, производившегося в одноименном городе.
 Шантийи (ипподром) — крупный ипподром в одноименном городе.
 Шантийи-Тиффани — порода кошек. 
 «крем Шантильи» — взбитые сливки.
 Шантильи (Виргиния) — город в американском округе Фэрфакс в Виргинии, бывшая плантация, рядом с которой произошло сражению при Шантильи.
 Шантийи (торт) — два разных торта, популярных в США.